

Persone 
 Aslan Atem – lottatore turco
 Mayen Ngor Atem – politico sudsudanese
 Valentine Atem – calciatore camerunese

Altro 
 Atem – album dei Tangerine Dream del 1973
 Atem – personaggio di Yu-Gi-Oh!
 ATEM – acronimo per Association for Tertiary Education Management, organizzazione in Australia e Nuova Zelanda
 ATEM – acronimo per Ambito TErritorial Minimo (distribuzione del gas naturale)